Desperado (originado en la forma española desesperado) es propio del inglés del sur de Estados Unidos y se refiere esencialmente a un forajido dispuesto a todo con tal de escapar de la justicia. El término hace referencia a varios artículos:

Música
 Desperado (álbum), de la banda de rock norteamericana Eagles (1973);
 Desperado (canción), del dúo The carpenters del álbum Horizon (1975);
 Desperado (canción), del álbum homónimo de Eagles (1973);
  Desperado, canción de Rihanna's Anti (2016);
 Desperado canción de Azealia Banks para su debut Broke with Expensive Taste;
 Desperado (banda), de heavy metal;
 Desperado, (canción) de la banda de death metal Brujería del álbum "matando güeros";
  Desperado, canción de Ali feat. J-REXX (2020).
 Deseperado (Voy a tomar) canción de Joey Montana con Cali y El Dandee y Greeicy.

Además
 Desperado (película), de Robert Rodríguez (1995).
 Desperado (videojuego)''' (1988);